Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2008 vond plaats van 6 tot en met 12 oktober 2008 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de dertiende editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2008. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen acht speelsters uit de top-12 deel.

Titelverdedigster Jelena Dementjeva was als derde geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Het eerste reekshoofd, Jelena Janković uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Russin Vera Zvonarjova in twee sets. Janković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de vierde van 2008.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Cara Black en Liezel Huber waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de finale, maar konden hun titel niet prolongeren.

Het als vierde geplaatste duo Nadja Petrova en Katarina Srebotnik won het toernooi. Zij versloegen in de finale de titelverdedigsters in twee sets.

Het was hun eerste gezamenlijke titel. Petrova had daarnaast veertien eerdere dubbelspel­titels met andere partners; Srebotnik achttien.

Er waren Belgische noch Nederlandse deelneemsters aan dit toernooi.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Moskou 2008
Moskou